Михайловский заказник:

 Михайловский заказник — государственный природный заказник в Алтайском крае (Россия).
 Михайловский заказник — государственный природный заказник в Костанайской области (Казахстан).
 Михайловский заказник — государственный природный заказник в Крыму.
 Михайловский заказник — государственный природный заказник в Костромской области (Россия).
 Михайловский заказник — государственный природный заказник в Нижегородской области (Россия).